Uc (crit), aüc o crit característic dels pagesos eivissencs
 Uc (grup musical), grup de música eivissenc format el 1973
 UC, setmanari d'informació general, revista local eivissenca nascuda el 1977
 Uc, acrònim d'Unitat de control, unitat encarregada d'activar o desactivar els diversos components del microprocessador
 Unitat Catalana',' (UC) és un partit de la Catalunya del Nord.